= rat (v. war)
War - treći studijski album irske rock skupine U2
War (skupina) - američka funk skupina iz Kalifornije
War (pjesma) - pjesma Motown recordsa